Jens Rosenkjær er navnet på flere personer:

 Jens Rosenkjær (kemiker) (1883-1976) – en dansk kemiker og højskolemand
 Jens Rosenkjær (arkitekt) (født 1938) – en dansk arkitekt